Szühebátor (mongolul: Сүхбаатар) Mongólia 21 tartományának (ajmag) egyike, mely az ország keleti részén fekszik, székhelye Barún-Urt. A tartomány nevét Damdin Szühebátor mongol katonai vezetőről kapta.

Népessége

Járások 

A tartományi székhely: Barún-Urt (Баруун-Урт).

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Hivatalos weboldal 

Mongólia tartományai